Grossmann, Großmann och Grossman är efternamn.

 Christian Gottlob Großmann (1783–1857), tysk teolog
 David Grossman (född 1954), israelisk författare
 Ferdinand Grossmann (1887–1970), österrikisk dirigent och tonsättare
 Hermann Grossmann (1901–1948), tysk SS-man och krigsförbrytare
 Horst Großmann (1891–1972), tysk militär
 Loyd Grossman (född 1950), brittisk tv-presentatör
 Nicklas Grossmann (född 1985), svensk ishockeyspelare
 Rudolf Großmann (1882–1941), tysk konstnär
Rudolf Grossmann (1882–1942), österrikisk anarkist och pacifist som använde sig av pseudonymen Pierre Ramus
 Stephan Grossmann (född 1971), tysk skådespelare
Vasilij Grossman (1905–1964), sovjetrysk författare

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn